Islas ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Islas (* 1992), mexikanischer Wasserspringer
 Arturo Islas (1938–1991), US-amerikanischer Schriftsteller
 Idulio Islas (* 1987), mexikanischer Taekwondoin
 Luis Islas (* 1965), argentinischer Fußballspieler
 Mauricio Islas (* 1973), mexikanischer Schauspieler

Islas bezeichnet:

 Tres Islas, Ort in Uruguay
 Islas Airways, spanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Isla
 Islaz